

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sominy – wieś w woj pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Sominy – osada leśna w woj pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice